Los hermanos Baldwin se puede referir a:
The Baldwin Brothers, un grupo de música originario de Chicago.
Cuatro hermanos estadounidenses pertenecientes a la familia Baldwin, todos dedicados a la actuación:
Alec Baldwin (nacido en 1958) 
Daniel Baldwin (nacido en 1960)
William Baldwin (nacido en 1963) 
Stephen Baldwin (nacido en 1966) 
 

Baldwin